Е́ва Э́рикссон (, род. 13 мая 1949, Хальмстад, Швеция) — шведская иллюстратор и писательница, автор иллюстраций к детским книгам известных шведских писательниц, таких как Барбру Линдгрен, Вивека Ларн и другие. Цвета в её изображениях обычно мягкие: зелёные, бежево-коричневые, жёлтые и белесые.

Биография 
Ева Эрикссон родилась 13 мая 1949 года в городе Хальмстаде. Училась в художественном колледже «» — всемирно известной образовательной организации, ведущей свою историю с 1844 года. В течение 2003—2012 годов занимала первое место в рейтинге . Книга Барбру Линдгрен с иллюстрациями Евы Эрикссон в 2014 году получила престижную писательскую Премию Астрид Линдгрен.

Библиография 
 1977 — Blåsjöbarna i Vilda Västern (текст: Бьорн Норстрём и Юнас Сима)
 1978 — Barnen i den gula korridoren (текст: Гунилла Банкс)
 1979 — Sagan om den lilla farbrorn (текст: Барбру Линдгрен)
 1979 — Monstret i skåpet (текст: Вивека Сундвалль)
 1980 — Bella och Gustav
 1980 — Mamman och den vilda bebin (текст: Барбру Линдгрен)
 1981 — Gäddjakten (текст: Финн Зеттерхольм)
 1982 — Den vilda bebiresan (текст: Барбру Линдгрен)
 1982 — Älskade lilla gris (текст: Ульф Нильссон)
 1982 — Majken, den nittonde december (текст: Маргарита Стрёмстедт)
 1983 — Pelle Plutt
 1983 — Lilla syster Kanin med text av Ульф Нильссен
 1984 — Att man kan bli stark (текст: Роза Лагеркранц)
 1984 — Svär inte så förbannat! (текст: Гун-Бритт Сундстрём)
 1985 — Stures nya jacka
 1989 — Fem feta cirkusgrisar (текст: Ульф Нильссон)
 1990 — Elsas hemlighet
 1995 — Lilla lokomotivet Rosa (текст: Барбру Линдгрен)
 1996 — Olycksfågeln Evert (текст: Ева Бексель])
 1997 — Andrejs längran (текст: Барбру Линдгрен)
 1998 — Malla handlar
 2001 — Pompe går i skogen (в соавторстве с Барбру Линдгрен)
 2002 — Mannen, damen och något i magen (в соавторстве с Ким Фупс Аакесон)
 2002 — Julia vill ha ett djur (в соавторстве с Барбру Линдгрен)

Награды и премии 
 1981 — 
 1981 — 
 1983 — 
 1985 — 
 1986 — Rabén & Sjögrens tecknarstipendium
 1998 —  за Malla handlar
 1999 — Стипендия им. 
 2001 — Премия памяти Астрид Линдгрен
 2006 — Премия им. Оттилии Адельборг
 2008 — Emilpriset

Примечания 

Писательницы Швеции
Детские писатели Швеции